En 1913, Colón resolvió entrar en la Liga Santafesina, por lo tanto, los futbolistas debían tener un uniforme titular.

Sobre la elección de los colores existen dos versiones. La primera sugiere que se toma los colores de una barcaza que se encontraba en las inmediaciones de «El Campito», lugar donde los jóvenes fundadores se reunían para jugar al fútbol. La otra versión indica que, dentro del grupo fundador, había quienes querían una camiseta igual a la de Newell’s Old Boys de Rosario. Como explica Geáda Montenegro, uno de sus fundadores, en una entrevista realizada al diario El Orden el 5 de mayo de 1939.

Tras un esfuerzo por reunir fondos, se mandan a hacer las camisetas a una fábrica textil de Rosario. La idea original era ubicar el negro a la derecha y el rojo a la izquierda. Pero cuando las recibieron, notaron que hubo un error en su confección. Se invirtieron los colores. Es decir, el lado derecho rojo y el lado izquierdo negro. Lo cierto es que esos colores y su disposición se mantuvieron, ya que todos los integrantes acordaron conservarla.

En 1911 se advierte que un modesto equipo de la zona tenía la misma indumentaria que Colón. Con la idea de que uno de los dos cambie su camiseta, decidieron jugar un partido por los colores, y el ganador sería el único equipo con derecho a usarla, comprometiéndose el otro a no volver a vestirla. El partido se disputó frente al ex asilo de mendigos (actualmente Hogar San Vicente de Paul) ganándolo Colón. He aquí el primer logro, el primer trofeo: «la camiseta».

Uniforme titular 
El uniforme titular de Colón, siempre fue desde 1913 hasta la actualidad rojo y negro, los mismos colores que su escudo y ubicados en la misma posición (rojo a la derecha y negro a la izquierda). A excepción de 1985 cuando el «Sabalero» disputaba el torneo de Segunda División, los colores de la camiseta titular fueron invertidos, quedando el negro a la derecha y el rojo a la izquierda. Lo mismo sucedió en el año 1974.

En 2005, al conmemorase el centenario de la institución, la marca Puma coloco la leyenda «100 años» debajo del escudo ovalado.

Evolución del uniforme titular

Uniforme suplente 
En la camiseta alternativa de Colón siempre predetermino el blanco con detalles en rojo y negro, gris o celeste.

En 1981, durante un polémico partido contra Boca Juniors y sabiendo que el descenso de categoría era inminente, Colón decide jugar el segundo tiempo con una inusual camiseta a rayas verticales celestes y blancas. Esta decisión fue adoptada con el fin de no descender utilizando los colores tradicionales (en palabras del propio presidente de Colón en ese entonces).

Evolución del uniforme suplente

Uniformes especiales 
En 2014, la marca Umbro diseña un modelo en conmemoración a la leyenda de «El Cementerio de los Elefantes», al cumplirse 50 años de la mítica victoria de Colón frente al Santos de Pelé.

Evolución de los uniformes especiales

Proveedores y patrocinadores

Galería de imágenes

Referencias

Enlaces externos 

 Las camisetas más raras que usó Colón en El Litoral

Club Atlético Colón
Colón